Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Robin Söderling che ha battuto in finale Xavier Malisse 6–2, 3–6, 6–4.

Teste di serie

  Nicolás Massú (primo turno)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  Juan Carlos Ferrero (secondo turno)
  Joachim Johansson (quarti di finale)

 Tommy Robredo (primo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Vince Spadea (semifinali)
 Mario Ančić (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2004
ATP Tour 2004